Ministério da Marinha (Brasil) — antigo ministério brasileiro
Ministério da Marinha (Portugal) — antigo ministério português
Ministério da Marinha e Ultramar — antigo ministério português

Desambiguações de política